31. breddegrad kan henvise til:

 31. nordlige breddekreds
 31. sydlige breddekreds